* Leszek Dunin Borkowski (1811–1896) – polski ziemianin, powstaniec listopadowy, publicysta, poeta, tłumacz, polityk
 Leszek Borkowski (1952–2017) – polski bokser, olimpijczyk
 Leszek Borkowski (ur. 1951) – polski farmaceuta, urzędnik, polityk, działacz społeczny